Station Tubeke ligt langs spoorlijn 96 (Brussel - Bergen - Quévy) in de Waals-Brabantse gemeente Tubeke (Frans: Tubize). Men kan er kosteloos parkeren en er is een gratis fietsstalling.

Hier kruist ook spoorlijn 115 (Roosbeek - Tubeke - Eigenbrakel).

Treindienst

Reizigerstellingen
De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.

Tubeke
Bouwwerk in Tubeke